Green Mount Cemetery é um cemitério histórico em Baltimore, Estados Unidos. Estabelecido em 15 de março de 1838, e dedicado em 13 de julho de 1839, é conhecido pelo grande número de personalidades históricas sepultadas em seu terreno bem como por famílias proeminentes da região de Baltimore.

O cemitério foi listado no Registro Nacional de Lugares Históricos em 1980. Visitas guiadas são disponíveis.

Sepultamentos notáveis

Arunah Shepherdson Abell (1808–1888), journalist, newspaper publisher, founder of the Philadelphia Public Ledger and Baltimore Sun newspapers
William Albert (1816–1879), U.S. Congressman
Samuel Arnold (1834–1906), Lincoln assassination conspirator
James Monroe Bankhead (1783–1856), U. S. Army General that served in the War of 1812, Second Seminole War, and Mexican–American War
Daniel Moreau Barringer (1806–1873), a United States Congressman and diplomat
A. Aubrey Bodine (1906–1970), photographer
Elizabeth Patterson Bonaparte (1785–1879), mulher do irmão de Napoleão Bonaparte Jerônimo Bonaparte (m. 1803), nascida em Baltimore. Napoleon refused to recognize the marriage. When Jérôme returned to France in 1805, his wife was forbidden to debark and went to England, where her son, Jérôme Napoléon Bonaparte, was born. Napoleon issued a state decree of annulment for his brother in 1806, and Elizabeth Patterson returned to Baltimore with her son
Elijah Bond, (1847–1921), lawyer and inventor
Asia Booth, (1835–1888), author and sister of John Wilkes Booth
John Wilkes Booth (1838–1865), assassino do presidente Abraham Lincoln
Junius Brutus Booth (1796–1852), noted English actor, the foremost tragedian of the early-to-mid 19th century
Mary Ann Holmes Booth (1802–1885), mulher de Junius Brutus Booth e mãe de John Wilkes Booth
Augustus Bradford (1806–1881), Governor of Maryland
Jesse D. Bright (1812–1875), senador dos Estados Unidos from Indiana
Frank Brown (1846–1920), Governor of Maryland
James M. Buchanan (1803–1876), Judge and United States Ambassador to Denmark
James Buck (1808–1865), recipiente da Medalha de Honra por participação na Guerra de Secessão
John Archibald Campbell (1811–1889), membro da Suprema Corte dos Estados Unidos
Henry Winter Davis (1817–1865), U.S. Congressman for Maryland's 3rd District, 1863–1865
Allen Dulles (1893–1969), director of the Central Intelligence Agency and a member of the Comissão Warren
Wendell E. Dunn (1894–1965), educator and principal of Forest Park High School
Wendell E. Dunn, Jr. (1922–2007), metallurgist and chemical engineer
Thomas Dunn (1925–2008), musician and conductor
Johnny Eck (1911–1991), American freak show performer born without legs
Arnold Elzey (1816–1871), Confederate Civil War general from Maryland
George F. Emmons (1811–1884), Rear Admiral, United States Navy
George Hyde Fallon (1902–1980), U.S. Congressman, 4th District of Maryland
Robert Goodloe Harper (1765–1825), United States Senator from Maryland
Johns Hopkins (1795–1873), businessman and philanthropist. He left substantial bequests in his will to found the Johns Hopkins University and Johns Hopkins Hospital
Benjamin Chew Howard (1791–1872), a congressman and the fifth reporter of decisions of the United States Supreme Court
Benjamin Huger (1805–1877), a career United States Army ordnance officer and a Confederate general in the American Civil War
Reverdy Johnson (1796–1876), statesman, United States Senator and United States Attorney General.
Joseph Eggleston Johnston (1807–1891), military officer in the Confederate States Army during the American Civil War.
Isaac Dashiell Jones (1806–1893), U.S. Congressman
Anthony Kennedy (1810–1892), United States Senator
John Pendleton Kennedy (1795–1870), congressman and United States Secretary of the Navy
Harriet Lane (1830–1903), niece of President James Buchanan, acted as First Lady of the United States from 1857 to 1861
Sidney Lanier (1842–1881), musician and poet.
Walter Lord (1917–2002), autor, mais conhecido pelo seu romance A Night to Remember.
John Gresham Machen (1881–1937), influential Presbyterian theologian and founder of Westminster Theological Seminary in Philadelphia, Pennsylvania
John MacTavish (1787–1852), British Consul to Maryland in the 1840s
Charles Marshall (1830–1902), colonel in the Confederate States Army, aide de camp, assistant adjutant general, and military secretary for the Army of Northern Virginia and Gen. Robert E. Lee
Theodore McKeldin (1900–1974), Mayor of Baltimore and Governor of Maryland
Louis McLane (1786–1857), United States Congressman from Delaware, United States Secretary of the Treasury, and later the United States Secretary of State
Robert Milligan McLane (1815–1898), Governor of Maryland
Louis Wardlaw Miles (1873–1944), World War I Medal of Honor Recipient
John Nelson (1794–1860), United States Attorney General
Harry Nice (1877–1941), Governor of Maryland
Daniel Sheldon Norton (1829–1870), US Senator
Columbus O'Donnell (1792–1873), founder of the Canton Company
Michael O'Laughlen (1840–1867), Lincoln assassination conspirator
Edward Coote Pinkney (1802–1828), poet
John P. Poe, Sr. (1836–1909), Attorney General of Maryland, 1891–1895
William Henry Rinehart (1825–1874), sculptor
Cadwalader Ringgold (1802–1867), U.S. Navy officer
Albert Ritchie (1876–1936), Governor of Maryland, 1920–1935
George H. Steuart (militia general) (1790–1867), a United States Army general in the War of 1812
George H. Steuart (1828–1903), a Confederate general in the American Civil War
Thomas Swann (1809–1883), Governor of Maryland, 1866–1869, U.S. Congressman for Maryland's 3rd and 4th Districts, 1869–1879, Mayor of Baltimore, 1856–1860
Isaac Ridgeway Trimble (1802–1888), a U.S. Army officer, civil engineer, a prominent railroad construction superintendent and executive, and a Confederate general in the American Civil War
Daniel Turner (1794–1850), United States Navy officer during the War of 1812
Erastus B. Tyler (1822–1891), Union Army general in the American Civil War
Henry Walters (1848–1931), president of the Atlantic Coast Line Railroad, art collector whose bequest to the City of Baltimore in 1931 started the Walters Art Museum
William Thompson Walters (1820–1894), Liquor distributor, banker, railroad magnate and art collector
Teackle Wallis Warfield (1869–1896), father of the Duchess of Windsor
William Pinkney Whyte (1824–1908), Maryland State Delegate, State Comptroller, a United States Senator, the State Governor, the Mayor of Baltimore, and State Attorney General
Joseph Pere Bell Wilmer (1812–1878), Episcopal bishop of Louisiana
John H. Winder (1800–1865), Confederate general during the American Civil War

Ligações externas
Official Green Mount Cemetery website
Green Mount Cemetery at Find A Grave
Green Mount Cemetery Famous People Map Grave Marker Locations
Pictures and other information at EastGhost
Green Mount Cemetery at Cold Marble
Photos of Green Mount Cemetery on Flickr
Green Mount Cemetery at the Political Graveyard
Green Mount Cemetery on Explore Baltimore Heritage

Cemitérios de Baltimore
Fundações em 1839
Registro Nacional de Lugares Históricos em Baltimore